Libereci Autógyár, cseh és csehszlovák járműgyár
FK Baumit Jablonec, 1963–1993 között TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, csehszlovák majd cseh labdarúgóklub
Likinói Autóbuszgyár, szovjet, majd orosz járműgyár